Spahići je lahko: 

 Spahići, Hrvaška 
 Spahići, Bosna in Hercegovina